«Лука» () — станция пражского метрополитена. Расположена на линии В между станциями «Стодулки» и «Лужины».

Характеристика станции 
Станция открыта 11 ноября 1994 года в составе четвёртого пускового участка линии В «Nové Butovice - Zličín».

Расположена в районе Стодулки, на улице Мукаржовского.

Название станции дал близлежащий жилой массив. На станции единственный вестибюль (лестничный сход), имеется лифт для инвалидов.

Конструкция станции — наземная-крытая. Это отразилось в необычном интерьере станции — путевые стены полностью застеклены, из-за чего станция выглядит очень светлой и просторной.

Ссылки 
 Профиль станции на Metroweb.cz

Станции Пражского метрополитена
Линия B Пражского метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 1994 году